

Жаланашколь — озеро на сході Казахстану, на межі Жетисуської та Східноказахстанської областей
 Жаланашколь — станційне селище, Алакольський район, Жетисуська область
 Жаланашколь — залізнична станція на залізниці Актогай-Достик